Валерий Леонтьев:
 Леонтьев, Валерий Константинович (род. 1939) — российский стоматолог, академик РАМН.
 Леонтьев, Валерий Яковлевич (род. 1949) — российский и советский эстрадный певец, автор песен, актёр.